Beltrán del Balzo fue el nombre de varios miembros de la Casa del Balzo:

Beltrán I del Balzo (1173 - 1181), primer príncipe de Orange.
Beltrán II del Balzo (muerto en 1201), segundo hijo de Beltrán I.
Beltrán III del Balzo (1268 - 1305), fundador de la Rama de Avellino.